Tasiusaq steht für:
 Tasiusaq (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusaq (Narsaq), Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Tasiusaq (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusaq (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusaq (Sund), Sund im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Saqqarliit, nördlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Saqqarliit, südlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Ammassalik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Ammaqqoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Ammassivik), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Imarsuaq) (auch Inussuit Tasiusaat), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Kangerluarsuup Kangerluarsua), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Sermersuut), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Talerulik), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Tasermiut Kangerluat), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Torsukattak), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Nuup Kangerlua), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Qeqertarsuatsiaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Qaanaaq) (Drown Bugt), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Akia), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Sermilik), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Aappilattoq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Nutaarmiut), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Sullua), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Tasiusaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Qaamarujuup Sullua), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasiusaq (Bucht, Qarassap Ikera), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Ilulissat), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Pamialluk), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Tannera), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Narsaq), Fjord im Distrikt Narsaq, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tasiusaq (Fjord, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland

Siehe auch:
 Tasiujaq